Okręty US Navy o nazwie USS "Bonefish" pochodzącej od albuli, ryby z rodziny albulowatych:
 Pierwszy "Bonefish" (SS-223) był okrętem podwodnym, który został zniszczony w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Bonefish" (SS-582) został zniszczony przez ogień w 1988.

Bonefish